November – nome in codice NATO con cui si indica la classe di sottomarini atomici sovietici Progetto 627 Kit
 November – la lettera N nell'alfabeto fonetico NATO
 November – film di Greg Harrison del 2004

Pagine correlate 
 Novembre (disambigua)

Altri progetti